Лас Тијеритас има више значења:

 Лас Тијеритас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тијеритас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Тијеритас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тијеритас (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тијеритас (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тијеритас, Понсе (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику